Wilf Reginald Cude, kanadski profesionalni hokejist, * 4. julij 1910, Barry, Wales, † 5. maj 1968. 

Igral je na položaju vratarja. V ligi NHL je igral 10 sezon pri moštvih Philadelphia Quakers, Boston Bruins, Chicago Black Hawks, Montreal Canadiens in Detroit Red Wings.

Kariera
Cude se je rodil v Walesu, odraščal pa je v Winnipegu, kjer se je tudi naučil igrati hokej na ledu. Napredoval je do lige NHL in v njej z občasnim nastopanjem za moštva v nižjih ligah ostal od leta 1929 do 1941. Najprej je februarja 1930 podpisal pogodbo z moštvom Pittsburgh Pirates, a zanj ni nikoli zaigral, saj do konca sezone ni dobil priložnosti, po koncu le-te pa se je klub preselil v Filadelfijo in se preimenoval v Philadelphia Quakers. Za Quakerse je igral v njihovi edini sezoni v ligi NHL, zatem je zasedel mesto rezervnega vratarja lige in je igral za tisto moštvo, ki je njegove usluge tisti trenutek potrebovalo. Mesto rezervnega vratarja je bila specifika 30. let, ko v ligi nobeno sezono ni tekmovalo več kot 10 ekip.

Leta 1933 so dokončno razpadli Quakersi Cudea zamenjali v Montreal Canadiense, v čigar vratih je tedaj stal zvezdnik George Hainsworth. Pred sezono 1933/34 so Hainswortha zamenjali v moštvo Toronto Maple Leafs in v zameno prejeli Lornea Chabotja, ki je imel podoben status kot Hainsworth. Cude tako ni dobil priložnosti, za Canadiense je igral le na eni tekmi, zatem so ga posodili moštvu Detroit Red Wings, kjer je kazal izjemne igre. Detroit je povedel do njihovega prvega nastopa v finalu Stanleyjevega pokala, v katerem so morali premoč priznati moštvu Chicago Blackhawks, na čelu z Charliejem Gardinerjem. Cude se je v zgodovino zapisal kot prvi vratar, ki je prejel zadetek v podaljšku tekme finala Stanleyjevega pokala. Zadetek je proti njemu dosegel Mush March ob času 10:05 v drugem podaljšku četrte tekme. Finale se je sicer končalo z izidom 3-1 v zmagah v korist Chicaga. Cude je končal z 1.52 GAA, s čimer je bil najboljši v ligi. 

Canadiensi so bili nad njegovimi predstavami tako navdušeni, da so ga zamenjali za Chabotja in ga napravili za prvega vratarja moštva v sezoni 1937/38. V sezoni 1938/39 je minutažo na ledu delil z Claudeom Bourqueom, v sezoni 1939/40 mu je Bourque odvzel mesto prvega vratarja, v sezoni 1940/41 pa je bil drugi vratar moštva za Bertom Gardinerjem.

Canadiensi niso v času Cudeovega igranja osvojili nobenega Stanleyjevega pokala, saj je bilo to najslabše obdobje v zgodovini kluba, tako na ledu kot v finančnih vodah. Daleč najslabša sezona je bila sezona 1935/36, v kateri so Canadiensi zmagali na 11, izgubili na 26 in remizirali na 11 tekmah. Tako slabo razmerje so zabeležili kljub Cudeovim 6 shutoutom.

Pregled kariere

|-
| St. Vital AC
| MAHA
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Vital AC
| MAHA
| 26/27
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Vital AC
| MAHA
| 27/28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Wellingtons
| WSrHL
| 28/29
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Melville Millionaires
| S-SSHL
| 29/30
|
| 20
| 40
| 
| 
| 
| 
| 1.86
| 
|
| 2
| 3
|
|
|
|
| 1.50
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 30
| 130
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.22
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 31/32
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 31/32
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 13.17
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 31/32
|
| 1
| 1
| 
| 
| 
| 
| 0.86
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Cubs
| Can-Am
| 31/32
|
| 15
| 46
| 
| 
| 
| 
| 3.07
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 32/33
|
| 32
| 64
| 
| 
| 
| 
| 1.97
| 
|
| 5
| 15
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 33/34
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 33/34
|
| 19
| 39
| 
| 
| 
| 
| 2.05
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 33/34
|
| 29
| 47
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.52
| 
|
| 9
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.12
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 34/35
|
| 48
| 145
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.94
| 
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 35/36
|
| 47
| 122
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.49
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 36/37
|
| 44
| 99
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.18
| 
|
| 5
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.22
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 37/38
|
| 47
| 126
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.53
| 
|
| 3
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 38/39
|
| 23
| 77
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.21
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 39/40
|
| 7
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.47
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| IAHL
| 39/40
|
| 44
| 146
| 
| 
| 
| 
| 3.26
| 
|
| 3
| 11
|
|
|
|
| 3.67
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 40/41
|
| 3
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.33
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Dosežki
Izbran v drugo moštvo zvezd lige NHL (1936, 1937)
Sprejet v Hokejski hram slavnih Manitobe

Viri

Zunanje povezave

Wilf Cude  na Hokejskem hramu slavnih Manitobe  

Kanadski hokejski vratarji
Hokejisti St. Vital AC
Hokejisti Winnipeg Wellingtons
Hokejisti Melville Millionaires
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Syracuse Stars
Hokejisti Boston Cubs
Hokejisti Philadelphia Arrows
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti New Haven Eagles